Le plateau de Gorgoroth est un lieu fictif de la Terre du Milieu dans l'œuvre de l'écrivain britannique . 
 Gorgoroth est un groupe de black metal norvégien, dont le nom est tiré du lieu fictif sus-dis.